Cuoq et Cuocq sont des noms propres, des patronymes français originaires du sud de la France, et un toponyme du Canada. Ils peuvent faire référence à :

Personnalités 
 Pierre Augustin Cuocq (1778-1851), un homme politique français, député du département de la Haute-Loire ;
 Jean-André Cuoq (1821-1898), un prêtre catholique français, philologue et linguiste, spécialiste de l’ojibwe et du mohawk, deux langues amérindiennes d'Amérique du Nord ;
 Jean-Marie Cuoq (1968-), un coureur automobile de rallye ;

Toponymie 
 Le canton de Cuoq, un canton canadien de l'est du Québec situé dans la municipalité régionale de comté de Matane dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Il a été nommé ainsi en l'honneur de Jean-André Cuoq.

Peinture 
 Madame Auguste Cuoq (Mathilde Desportes, 1827-1910), un tableau du peintre français Gustave Courbet, conservé au Metropolitan Museum of Art de New York.